Biłgoraj – miasto w województwie lubelskim
 Biłgoraj – osada w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Bełchatów
 Biłgoraj – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie biłgorajskim
 Biłgoraj – dawna gmina wiejska istniejąca w XIX wieku w guberni lubelskiej
 Biłgoraj – stacja kolejowa w Biłgoraju
 Biłgoraj – dawna gromada (w latach 1954–1956) w województwie lubelskim
 Biłgoraj – dawna gromada (w latach 1960–1972) w województwie lubelskim

Zobacz też 
 Biłgoraj LHS
 Biłgoraj Wąskotorowy
 Dekanat Biłgoraj - Południe
 Dekanat Biłgoraj - Północ
 Powiat biłgorajski
 PPKS Biłgoraj